Станос може да се отнася за:

 Станос, село в дем Аристотел, Гърция;
 Зидани или Станос историческо село в Камбуница, Гърция.